Grand Prix Francie 1986 (oficiálně 72e Grand Prix de France) se jela na okruhu Circuit Paul-Ricard v Le Castellet, Var ve Francii dne 6. července 1986. Závod byl osmým v pořadí v sezóně 1986 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1986
Grand Prix Francie